Сезон ФК «Металіст» (Харків) 2022—2023 — 3-ій сезон відродженого харківського «Металіста» у чемпіонатах України та 1-й сезон клубу в Прем'єр-лізі.

Через початок російського вторгнення в Україну чемпіонат першої ліги не був дограний. Після стабілізації ситуації на фронті, керівництвом країни було прийнято рішення відновити футбольний Чемпіонат України. «Металіст» та «Кривбас», які були лідерами першої ліги піднялися у дивизіоні, зайнявши місце клубів у яких виникли проблеми з існуванням через війну («Маріуполь» та «Десна»).

Олександр Кучер та спортивний директор Євген Красніков покинули клуб та почали працювати у «Дніпрі-1». У рамках угоди між клубами, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Володимир Танчик, Фарес Балулі, Владислав Рибак та Едуард Сарапій також почали виступати за дніпрян.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}
Станом на: 18 березня 2023

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Примітки 

Металіст Харків